Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 123001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 20 września 2000 do 24 marca 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

123001-123100

123101-123200

123201-123300

123301-123400

123401-123500

123501-123600

123601-123700

123701-123800

123801-123900

123901-124000

Przypisy 

Lista planetoid 123001-124000